Нильс Кристиан Лундберг (; ) — шведский писатель и литературный критик. Дебютировал в 1991 году и с тех пор опубликовал более двадцати книг стихов и прозы. Лейтмотивами его творчества являются христианская этика и родной город Мальмё.

Биография 
Кристиан Лундберг родился 6 февраля 1966 года в Мальмё. По его собственным словам, он вырос в Розенгорде, иммигрантском районе города Мальмё. Его детство было сложным: мать, которая страдала шизофренией, одна воспитывала 4 детей. Отец не жил со своей семьей. В юности Кристиан не имел постоянного места жительства и дохода, был активным членом анархо-синдикалистского движения и сквоттером. Во второй половине 1980 — начале 1990 годов был членом поэтической группировки «Мальмёлига». В возрасте 26 лет, после периода разгульной жизни, стал трезвенником и дебютировал в качестве поэта с книгой стихов «Сквозь сентябрь» (шв. Genom september, 1991). С первой же книги был очевиден интерес автора к христианству. В поисках лирического этоса он перепробовал несколько версий христианской этики: от этики высокой церкви и католичества, до более либеральной и радикальной этики всеобщей любви (шв. allkärlekssträvan). Своё творчество он понимает как своеобразное «служение». Позже Лундберг назвал себя представителем консервативной культуры.

После дебютной книги 1991 года выпустил множество книг, иногда более одной в год, получил несколько премий и наград. Писал литературно-критические статьи для шведских газет. Сборник стихов «Работа» (шв. Job) был номинирован в 2005 году на премию имени Августа Стриндберга.

В декабре 2006 года стало известно, что Кристиан Лундберг написал рецензию на книгу, которая не была опубликована. После этого инцидента он пошёл работать подёнщиком в порт Мальмё. В своей книге «Ярден» (шв. Yarden, 2009) он обратил внимание на современное положение рабочих-подёнщиков, которыми являются в основном мигранты и современные люмпены. Эта книга была благосклонно принята критиками, выдержала множество переизданий и сделала автора одним из видных продолжателей шведской традиции т. н. «рабочей литературы».

В книгах поэтической прозы «Родной город» (шв. En hemstad) и «И всё будет любовь» (шв. Och allt skall vara kärlek) Лундберг развивает темы поднятые в книге Yarden. Эти книги вызвали большой интерес литературных критиков и были отмечены премиями.

Библиография 
 Genom september, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1991, ISBN 91-46-16083-3
 Alltings hjärta, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1992, ISBN 91-46-16238-0
 Träden runt huset, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1994, ISBN 91-46-16549-5
 Ett torn högre än jag själv, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1996, ISBN 91-46-16934-2
 Är och blir, Lund : Ellerströms, 1996, ISBN 91-86489-57-7
 Barcelonaincidenten, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1998, ISBN 91-46-17372-2
 Anteckningar om det som består, Malmö : Pequod Press, 1998, ISBN 91-973132-6-2
 Om natten blir handen ett skepp av ljus, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 1999, ISBN 91-46-17196-7
 Allt och denna lycka av ingenting, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2000, ISBN 91-7139-462-1
 Simpletons böcker, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2000 , ISBN 91-7139-468-0
 Om det är osynligt så fånga det med öppna händer, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2001, ISBN 91-46-18188-1
 Den som inte talar är död, Stockholm : Wahlström & Widstrand, 2003, ISBN 91-46-20046-0
 Hardcore, Tollarp : No fun, 2003, ISBN 91-974205-9-X
 Att kasta sig ned i hjärtat, Malmö : Pequod Press, 2003, ISBN 91-973801-6-4
 Eldätaren, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2004, ISBN 91-7139-696-9
 Pitbullterrier, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2004, ISBN 91-7139-697-7
 Job, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2005, ISBN 91-7139-710-8
 Grindväktaren, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2005, ISBN 91-7139-740-X
 Allt flammar upp i ljuset och förvandlas, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2006, ISBN 91-7139-767-1
 Malmömannen, Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2006, ISBN 91-7139-799-X
 Grymhetens stad, Stockholm : Leopard, 2007, ISBN 978-91-7343-184-2
 Att minnas också honom, Malmö : Pequod Press, 2009, ISBN 91-977291-4-0
 Yarden, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2009, ISBN 91-7139-838-4
 Mörkret skulle vara som ljuset, Brutus Östlings bokförlag Symposion, 2010, ISBN 978-91-7139-842-0
 Och allt skall vara kärlek, Ordfront förlag, 2011, ISBN 978-91-7037-594-1
 En hemstad: Berättelsen om att färdas genom klassmörkret, Wahlström & Widstrand, 2013, ISBN 978-91-46-22353-5
 Det här är inte mitt land, Atlas, 2014, ISBN 978-91-73-89446-3
 Vi är de döda, nu snart, Wahlström & Widstrand, 2014, ISBN 978-91-46-22489-1
 Dagar bland skuggor, träd och vatten, 2016, ISBN 9789146230434

Библиография на русском языке 
 Лундберг, Кристиан. Всё и это счастье из Ничто. Ҫак пӗр-пӗтӗм телей — пӗр Нимӗнтен: стихи на русском и чувашском языках [билингва] / перевод со швед. Иосифа Трера (Дмитриева). — Чебоксары [Шупашкар]: изд-во Free Poetry, 2005. — 150 с.
 Кристиан Лундберг. Всё и это счастье из ничто. Поэма жизнеописания. Четыре отрывка / перевод со швед. Иосифа Трера и Дмитрия Воробьева // Интернет-журнал TextOnly, № 29 (2’09). ISSN 1818-7447
 Лундберг, Кристиан. Ярден. Повествование (отрывок) / пер. со швед. Иосифа Трера (Дмитриева) и Дмитрия Воробьева // Графит : литературный альманах. — 2015. — № 8. — С. 124—132.
 Лундберг, Кристиан. Ярден. Повествование / пер. со швед. Д. Воробьева. — Б.м.: Ariel Förlag. 2016. — 122 c. (Serie Malen 09)

Литература на русском языке 
 Михаил Немцев. Рецензия на повесть К. Лундберга «Ярден» // Альманах «Графит». — 2016. — № 11.
 Атнер Хузангай. Скандинавско-чувашские узлы // ЛИК. — 2016. — № 2. — С. 130—138 (Содержит рецензию на двуязычное издание книги «Всё и это счастье из Ничто»)
 Дмитрий Васильев. Человек человеку — раб // Книжное Обозрение. — 2016. — № 7—8. C. 6 (Рецензия на книгу «Ярден»)

Призы и награды 
 Премия газеты Aftonbladets в области литературы 1998
 Премия литературной академии Девяти 2001
 Стипендия Лидии и Германа Эрикссонов 2005
 Персональная премия имени Ивара Лу-Йоханссона 2010
 Литературная премия имени Пера Лагерквиста 2011
 Премия «Аниара» 2011
 Премия газеты Sydsvenska Dagbladets в области культуры 2011
 Премия Шведского Радио за лучший роман 2012
 Премия имени Сигне Экблад-Элдх, присуждаемая Шведской Академией 2013

Примечания

Ссылки 
 Страница Кристиана Лундберга на сайте издательства Wahlström & Widstrand
 Страница Кристиана Лундберга на сайте издательства Leopard
 Страница Кристиана Лундберга на сайте издательства Рequod
 Объявление о присуждении Кристиану Лундбергу Премии Шведской академии 13 мая 2013 года
 Рецензия на книгу Лундберга «En hemstad» в газете Svenska Dagbladet 2013
 Интервью Лундберга газете Sydsvenska Dagbladets после выхода книги «Yarden» 28 июня 2010
 Видео-интервью шведскому медиа-порталу «UR» в связи с выходом книги «Yarden» (будет доступно на сайте до 13 марта 2014 года)
 Рецензия на книгу Лундберга En hemstad в финской газете Hufvudstadsblade 14 мая 2013 года
 Рецензия на книгу En hemstad в газете Аftonbladet 24 апреля 2013 года
 Видео-рецензия на книгу En hemstad на сайте Шведского телевидения 22 апреля 2013 года
 Рецензия на книгу En hemstad в газете Göteborgs-Posten 25 апреля 2013 года
 Новость о вручении Премии Шведского радио за лучший роман года. 16 марта 2012 года
 Телепередача шведского телеканала TV4, приуроченная к выходу книги Лундберга En hemstad. 10 апреля 2013 года
 Объявление о присуждении Кристиану Лундбергу Премии имени Ивара Лу-Йоханссона (за книгу Yarden) 2010 год. 
 Рецензия на книгу Лундберга Och allt skall vara kärlek в газете Expressen 22 марта 2011 года
 Рецензия на книгу En hemstad в газете Gefle Dagblad 15 апреля 2013 года

Шведские поэты
Шведские писатели
Анархо-синдикалисты